Рэндольф Альберт Моррис (; родился 2 января 1986 года в Хьюстоне, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Китайской баскетбольной ассоциации «Бэйцзин Дакс».

Карьера

Школа и колледж

Профессиональная карьера 
Летом 2008 года игрок выступал в летней лиге с командой «Атланта Хокс», с которой 29 июля подписал двухлетний контракт, сумма составила $1,7 млн.

В 2010 году присоединился к команде китайской баскетбольной ассоциации «Бэйцзин Дакс». В 2012 году месте с одноклубником Стефоном Марбери стал чемпионом Китая.

Статистика в НБА

Достижения 
  «Бэйцзин Дакс» 
 Чемпион Китая (2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Биография Кентукки Уйалдкэтс
 Профиль на сайте Yahoo! Sports
 Профиль на сайте ESPN.com

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)